È stata la prima edizione del torneo e in finale si sono affrontate Petra Kvitová e Eugenie Bouchard in una ripetizione della finale di Wimbledon del 2014. Ancora una volta ha avuto la meglio la tennista ceca con il punteggio di 6-3, 6-4.

Teste di serie 
Le prime otto teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno.

  Serena Williams (ritirata, secondo turno)
  Simona Halep (secondo turno)
  Petra Kvitová (campionessa)
  Marija Šarapova (terzo turno)
  Agnieszka Radwańska (secondo turno)
  Eugenie Bouchard (finale)
  Angelique Kerber (quarti di finale) 
  Caroline Wozniacki (semifinale)

 Ana Ivanović (ritirata, primo turno)
 Jelena Janković (ritirata, secondo turno)
 Sara Errani (secondo turno)
 Dominika Cibulková (ritirata, primo turno)
 Ekaterina Makarova (secondo turno)
 Lucie Šafářová (primo turno)
 Flavia Pennetta (primo turno) 
 Andrea Petković (secondo turno)

Qualificate

  Zarina Dijas (secondo turno)
  Marina Eraković (primo turno)
  Francesca Schiavone (primo turno)
  Stefanie Vögele (primo turno)

  Jarmila Gajdošová (secondo turno)
  Karin Knapp (secondo turno) 
  Donna Vekić (primo turno)
  Timea Bacsinszky (quarti di finale)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Wuhan Open 2014
WTA Tour 2014